Wallows is een Amerikaanse alternatieve rockband uit Los Angeles. De band heeft drie leden: Dylan Minnette (gitaar en zang), Braeden Lemasters (gitaar en zang) en Cole Preston (gitaar en drum). In april 2017 begon de band zelfstandig nummers uit te brengen, hun allereerste nummer was 'Pleaser'. Wallows kwam met dit liedje op nummer twee op de Spotify Global 50 kaart. In 2018 tekenden ze een platencontract met Atlantic Records.

Geschiedenis 
Ze vormden voor het eerst een muziek groep als kinderen in een muziekprogramma, GigMasterz in Keyboard Galleria Music Center in Zuid-Californië. Toen noemden ze zichzelf 'Join the Band'. De afgelopen 10 jaar traden ze op met verschillende bandnamen zoals 'The Feaver' en de 'The Narwhals'. Voor de laatste keer veranderde ze hun naam naar 'Wallows', omdat ze een professionelere naam wilden gebruiken. In 2011 speelden ze op de Warped Tour. 

Hun eerste single ‘Pleaser ‘ brachten ze uit in april 2017. In mei 2017 bracht Wallows een tweede single uit, "Sun Tan", en begon live shows te spelen in de omgeving van Los Angeles, waarbij ze The Roxy en de Troubadour uitverkochten. Hun derde single, "Uncomfortable", werd uitgebracht in september 2017.

In november 2017 ging hun nummer, "Pulling Leaves Off Trees", in première op Zane Lowe's Beats 1 radioshow. Die maand kondigde de band ook hun eerste headliner Noord-Amerikaanse tournee aan die zou lopen van januari tot maart 2018. De tournee begon in San Francisco op 24 januari. In februari 2018 kondigde de band aan dat ze hadden getekend bij Atlantic Records en van plan waren om hun major label debuut EP, Spring, in april 2018 uit te brengen. Ze brachten ook een nieuwe single uit, "Pictures of Girls", hun eerste op Atlantic. Het nummer werd gekozen als een "Critical Cut" door SiriusXM Alt Nation.

Op 1 februari 2019 bracht Wallows de single "Are You Bored Yet?" featuring Clairo uit. Dit nummer is een onderdeel van hun debuutalbum, Nothing Happens, uitgebracht op 22 maart 2019. Op deze dag werd ook een aansluitende videoclip uitgebracht met een cameo van Noah Centineo en Kaitlyn Dever.

Wallows begon aan een ander deel van hun Nothing Happens Tour in februari 2020, een voortzetting van hun 2019 Nothing Happens Tour, voor 15 extra stops. De band werkte samen met lokale, non-profit goede doelen in elk van de steden in dit deel van de tour, zoals Project Lazarus en het LHBT-centrum van Raleigh. Voor elke show postte de band een lijst van doneerbare items voor hun bezoekers om mee te nemen (waarbij de fans een gratis Wallows pin terugkregen) op hun sociale media accounts, en waren in staat om een overvloed aan items te verzamelen om te doneren na elke show. In een interview met 97X, een Tampa radiostation, merkte Minnette op dat de non-profit organisatie waarmee ze samenwerkten in Fort Lauderdale, Florida, Handy Inc, deelde dat Wallows fans een equivalent van vijf maanden aan voorraden hadden meegebracht naar de show van de band.

2 juni 2019 speelde de band ook voor het eerst in Nederland in Paradiso, een poppodium in Amsterdam.

Leden 

 Dylan Minnette: zang, ritmegitaar, keyboards, basgitaar (2017-heden)

 Braeden Lemasters: zang, gitaar, basgitaar (2017-heden)

 Cole Preston: drums, gitaar, keyboards, piano, achtergrondzang (2017-heden)

Discografie

Albums

EP’s

Singles 

Amerikaanse band